Pista steht für: 

 Pista, alternativer Name des Pistojoki, Fluss in Finnland und Russland
 488 Pista, Modellvariante des Ferrari 488, siehe Ferrari 488 #488 Pista